Дже́ральд Джерме́йн Уо́ллес (; род. 23 июля 1982 года, Силакога, штат Алабама, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». Играл на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Был выбран в первом раунде под общим 25-м номером на драфте НБА 2001 года командой «Сакраменто Кингз».

Карьера игрока 
Был выбран под 25-м номером на драфте НБА 2001 года командой «Сакраменто Кингз».

В сезоне 2005/06, выступая за «Шарлотт Бобкэтс», был лучшим в НБА по среднему количеству перехватов за матч — 2,52 (138 перехватов в 55 матчах).

15 марта 2012 года Уоллес был обменян в «Нью-Джерси Нетс» на центрового Мехмета Окура, лёгкого форварда Шона Уильямса и право выбора в первом раунде будущего драфта.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика Джеральда Уоллеса

Баскетболисты США
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Бостон Селтикс»